Артемьевский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица в России.

 Артемьевский сельсовет — административно-территориальная единица в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Артемьевский сельсовет — административно-территориальная единица в Тутаевском районе Ярославской области.